Bolinder steht für:
 Bolinders Mekaniska Verkstad, ein ehemaliges schwedisches Unternehmen
 Bolinder-Munktell, ein ehemaliges schwedisches Unternehmen

Bolinder ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Bolinder (1924–1987), schwedisch-schweizerischer Bergsteiger und Alpin-Chronist
 Anton Bolinder (1915–2006), schwedischer Leichtathlet
 Jean Bolinder (* 1935), schwedischer Schriftsteller